

Toponiomi

Australia 
 Hove – frazione comunale di Adelaide, in Australia

Belgio 
 Hove – comune del Belgio in provincia di Anversa

Regno Unito 
 Hove – città del Regno Unito nel distretto di Brighton & Hove